Frederic Löhe (Engelskirchen, 1988. augusztus 12. –) német labdarúgó, az Alemannia Aachen kapusa.

További információk 
Frederic Löhe adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az SV Sandhausen labdarúgói
Az SV Babelsberg 03 labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek